Florian Altenburger (ur. 2 listopada 1993) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Seekirchen, medalista mistrzostw Austrii.

Przebieg kariery 
W zawodach organizowanych przez FIS zadebiutował 31 stycznia 2009 w Eisenerz, gdzie w konkursie FIS Cup zajął 60. miejsce. Przez kolejne 2 lata startował głównie w zawodach cyklu FIS Cup oraz Alpen Cup. W tym okresie jego najlepszym osiągnięciem był występ w konkursie z cyklu Alpen Cup w Oberstdorfie, gdzie 3 października 2010 zajął 8. miejsce. W sezonie letnim 2011, na skoczni Brunnentalschanzen w Stams zadebiutował w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, uplasował się wtedy na 63. i 65. miejscu. W sezonie zimowym 2012/2013 znalazł się w składzie Austrii na mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym. W konkursie indywidualnym zajął 31. miejsce, natomiast w konkursie drużynowym wraz z Thomasem Lacknerem, Philippem Aschenwaldem oraz Stefanem Kraftem zajął 4. miejsce.
3 stycznia 2016 w Innsbrucku zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 45. miejsce. 1 stycznia 2017 w Garmisch-Partenkirchen zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 27. pozycję. 4 lutego 2018 zajął 13. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Willingen.

W październiku 2015 zdobył brązowy medal mistrzostw Austrii w skokach narciarskich w rywalizacji drużynowej.

W sierpniu 2019 zakończył karierę sportową.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Altenburgera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993